

Géographie 

 Camino francés : chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle
 Le Francés : un affluent de l'Ouysse

Personnalités 

 Victoria Francés : artiste-peintre espagnole
 Esteban Francés : peintre surréaliste espagnol
 Juan Francés de Iribarren : compositeur espagnol
 Alejandro Francés : footballeur espagnol

Divers 

 Club de Rugby Liceo Francés : club de rugby à XV basé à Madrid

Homonymie de patronyme